Paeon är ett släkte av kräftdjur. Paeon ingår i familjen Sphyriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Paeon